Sigeferth ist der Name folgender Personen:

 Sigeferth (Selsey) († 747/765), Bischof von Selsey
 Sigeferth (Lindsey) († 1004), Bischof von Lindsey